Antaeus může znamenat:

 latinsky Antaios – obr z řecké mytologie
 Antaeus (časopis) – americký literární časopis vycházející v letech 1970–1994
 Antaeus (hudební skupina) – francouzská black metalová kapela